Die Panamerikameisterschaften 1991 im Badminton fanden Mitte Juni 1991 in Jamaika statt.

Medaillengewinner

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Badminton 1991
Badmintonwettbewerb in Jamaika
1991